Ригг
 Ригг, Брайен Марк (; род. 1971) — американский профессор.
 Ригг, Дайана (, 1938—2020) — английская актриса.

См. также 
 Риг (значения)